Трипарадиската делба или Конференцията в Трипарадис е конференция в сирийския град Трипарадис (Triparadisus) през 321 г. пр. Хр. (или 320 г. пр. Хр.), на която след края на имперския регент Пердика победителите от Първата диадохска война поделят отново Империята на Александър Велики.

На тази конференция за нов имперски регент е избран Антипатър и е образувана гвардия на телохранителите (somatophylakes) за царете Филип III Аридей и Александър IV Айгос.

Освен това се прави нов ред на провинциите (Сатрапии) на царството. Списъкът тук се ориентира по така наречения „Трипарадис-списък“ на историка Ариан (Tà metà Aléxandron FGrHist 156 F9 §§34-38). Управителите със звезда* получават отново техните провинции от Вавилонската подялба от 323 г. пр. Хр.

Източници 
 Hans-Joachim Gehrke, Geschichte des Hellenismus. München 2003.
 Hilmar Klinkott, Die Satrapienregister der Alexander- und Diadochenzeit. Stuttgart 2000, S. 67ff.

Външни препратки 
 The settlement at Triparadisus, Livius.org

Диадохи